Martija Stanojković (; Skoplje, 7. april 2004) makedonska je pevačica i predstavnica BJR Makedonije na Dečjoj pesmi Evrovizije 2016.

Biografija 
Martija Stanojković je rođena 7. aprila 2004. u Skoplju, u BJR Makedoniji. Njen otac Nenad je po nacionalnosti Srbin, a njena majka Snežana Makedonka. Sa pevanjem je počela da se bavi od 2009. kada se priključila dens studiju Ultra (, skr. -{DSU}-). Sa 7 godina je snimila svoju prvu pesmu -{Пејачка ќе станам}- () sa kojom se predstavila na kumanovskom dečjem takmičenju -{Детелинка}-. Učestvovala je na regionalnom takmičenju Pinkove zvezdice u kojem je ostvarila veliki uspeh. U superfinalu koje je održano 3. jula osvojila je drugo mesto. Aktivna je na instagramu gde ima preko 45000 pratioca.

Nastupi u Pinkovim zvezdicama

Dečja Pesma Evrovizije 
Martija je 24. jula 2016. interno izabrana da predstavlja BJR Makedoniju na Dečjoj pesmi Evrovizije 2016. Njena pesma -{Love Will Lead Our Way}- () objavljena je u oktobru 2016. Takmičenje se održalo 20. novembra 2016. u Valeti, glavnom gradu Malte.

Singlovi

Reference

Spoljašnje veze 
 -{Martija Stanojković to sing for F.Y.R. Macedonia in Malta}-
 Martija Stanojković na Instagramu.
 Martija Stanojković na Tviteru.

Рођени 2004.
Скопљаци
Кумановци
Македонске певачице
Учесници Дечје песме Евровизије
Срби у Северној Македонији